BNP Paribas Open 2015 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2015 z cyklu BNP Paribas Open rozgrywany w dniach 12–22 marca 2015 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 5 381 235 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Kalifornii